Gefährliche Fracht steht für:

 Gefährliche Fracht (1936), Originaltitel Human Cargo, US-amerikanisches Filmdrama von Allan Dwan (1936)
 Gefährliche Fracht (1954), DDR-Kinofilm von Gustav von Wangenheim (1954)